Ternant ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Ternant (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Ternant (Côte-d’Or) im Département Côte-d'Or
 Ternant (Nièvre) im Département Nièvre

mit Namenszusatz:
 Ternant-les-Eaux im Département Puy-de-Dôme
 La Motte-Ternant im Département Côte-d’Or

Ternant ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Baptiste de Ternant (1751–1833), französischer Diplomat
 Philippe de Ternant (1400–1456), Kammerherr des Herzogs Philipp der Gute von Burgund